Ahmo kan syfta på:

Geografi

Finland
 Iso-Ahmo – en sjö i kommunen Idensalmi
 Selkä-Ahmo – en ö i sjön Koitere och i kommunen Ilomants